Ersfjord eller Ersfjorden er navnet på to fjorde i Troms fylke i Norge:

 Ersfjorden (Berg), en fjord på øen Senja i Berg kommune.
 Ersfjord (Berg), en landsby inderst i Ersfjorden, Berg kommune.

 Ersfjorden (Tromsø), en fjord på Kvaløya i Tromsø kommune.
 Ersfjordbotn, en landsby inderst i Ersfjorden, Tromsø kommune.